Појам Хенрик IV може да се односи на:

 Хенри IV Ланкастер, енглески краљ од 1399. до 1413. године
 Анри IV (краљ Француске)
 Хајнрих IV, цар Светог римског царства
 Енрике IV од Кастиље
 Хенрик IV Пјаст